Doswell steht für:
 Doswell (Virginia), Ort in Virginia, USA

Doswell ist der Familienname folgender Personen:
 Charles A. Doswell III (* 1945), amerikanischer Meteorologe
 Kittie Doswell (1939–2011), amerikanische Soul- und Jazzsängerin